Die Zaubergeige steht für:

 Die Zaubergeige (Operette), Operette von Jacques Offenbach (1855)
 Die Zaubergeige (Oper), Oper von Werner Egk (1935)
 Die Zaubergeige, Roman von Kurt Kluge (1940)
 Die Zaubergeige (Film), Film von Herbert Maisch (1943/1944)